

Patronyme 

 Lia Salvo, joueuse de polo argentine
 María Salvo (1920-2020), femme politique espagnole

Toponyme 
 Salvo, census-designated place américaine située en Caroline du Nord.
 Melito di Porto Salvo, une commune italienne de la province de Reggio de Calabre, dans la région Calabre.

Arts 
 Palacio Salvo, monument de Montevideo, en Uruguay
 Salvo, film italien de 2013

Homonymie de patronyme